La Momie est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 

 La Momie, roman d'Anne Rice publié en 1989 ;
 La Momie, quatrième histoire de la série de bandes dessinées Paul Foran.

Cinéma 
 La Momie, film muet français réalisé par Henri Desfontaines sorti en 1911 ;
 La Momie, film muet français réalisé par Louis Feuillade sorti en 1913 ;
 La Momie, film américain de Karl Freund sorti en 1932 ;
 La Momie, film égyptien de Shadi Abdessalam sorti en 1969 ;
 Momie : la Résurrection (The Mummy Lives), film américain de Gerry O'Hara sorti en 1993 ;
 Série de trois films :
 La Momie (The Mummy), film américain de Stephen Sommers sorti en 1999 ;
 Le Retour de la momie (The Mummy Returns), film de Stephen Sommers sorti en 2001 ;
 La Momie : La Tombe de l'empereur Dragon (he Mummy : Tomb of the Dragon Emperor), film de Rob Cohen sorti en 2008 ;
 La Momie (The Mummy: The Animated Series, 2001), une série télévisée d'animation inspirée de la série de films ;
 La Momie, un jeu vidéo tiré de la série ;
 La Momie (The Mummy), film d'Alex Kurtzman sorti en 2017. Il s'agit d'un reboot de la franchise La Momie.

Voir aussi 

 La Momie sanglante, film de Seth Holt sorti en 1971 ;
 La Momie à mi-mots, film de Laury Granier sorti en 1998 ;
 Le Roman de la momie, roman de Théophile Gautier publié en 1858 ;
 Le Roman de la momie, film d'Albert Capellani et Henri Desfontaines sorti en 1911.